Zhao kan som auktorsförkortning betyda:

 Xijin Zhao
 Cai-Yun Zhao
 Dan-Yang Zhao
 Er-mi Zhao
 Hui Zhao
 Ji Ding Zhao
 Jin-Zhao Zhao
 Li-Jun Zhao
 Mei-Jun Zhao
 Qi Zhao
 Sheng Zhao
 Yu Tang Zhao
 Zeng Qi Zhao
 Zheng Yu Zhao
 Zun-Tian Zhao

Robotskapade auktorsförkortningar